Руднянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Руднянская волость (Городокский уезд) — в составе Витебской губернии
 Руднянская волость (Богучарский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Руднянская волость (Оршанский уезд) — в составе Могилёвской губернии
 Руднянская волость (Камышинский уезд) — в составе Саратовской губернии